Okręty US Navy o nazwie USS  "Wyoming", pochodzącej w pierwszym przypadku od doliny w Pensylwanii, a w pozostałych przypadkach od stanu Wyoming:

 Pierwszy "Wyoming" (1859) był slupem wojennym, który operował w pobliżu wybrzeży Kalifornii w czasie wojny secesyjnej
 Drugi "Wyoming" (BM-10) był monitorem typu Arkansas, który później został przemianowany na "Cheyenne"
 Trzeci "Wyoming" (BB-32) był okrętem prototypowym pancerników typu Wyoming służącym w latach 1912 - 1947
 Czwarty "Wyoming" (SSBN-742) jest okrętem podwodnym typu Ohio, który wszedł do służby w 1996 i pozostaje nadal w służbie (stan na 2006)

USS "Wyoming" to także nazwa:
 USS "Wyoming" (NCC-43730) – statku kosmicznego z fikcyjnego świata Star Trek

Wyoming